Yamane ist der Familienname folgender Personen:

 Ayano Yamane, japanische Manga-Zeichnerin
 Erina Yamane (* 1990), japanische Fußballspielerin
 Iwao Yamane (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Miki Yamane (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Riku Yamane (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Towa Yamane (* 1999), japanischer Fußballspieler